Литтелтонская хронометрическая станция (), Замок на холме () — находившаяся в ведении Фонда по охране исторических мест Новой Зеландии хронометрическая станция с шаром времени, одна из главных достопримечательностей Литтелтона в Новой Зеландии, одна из пяти хронометрических станций подобного типа, сохранившихся на планете до 2010-х годов в работоспособном состоянии.

Как историческая достопримечательность, Литтелтонская хронометрическая станция иллюстрировала роль хронометрических станций в истории западной навигации и судоходства, и их особое значение для точного расчета географической долготы. Строительство хронометрической станции отражало развитое состояние экономики Кентербери и роль системы провинциальных органов власти в Новой Зеландии.

Здание станции получило серьёзные повреждения в результате серии землетрясений и афтершоков в 2010 и 2011 годах, и полностью обрушилось 13 июня 2011 года после афтершока магнитудой 6,4.

Предназначение 
Шар времени — приспособление для оптической сигнализации точного времени. Как правило, представляет собой большой окрашенный деревянный или металлический шар, поднимаемый на мачту и в определенное время падающий по ней вниз. «Шары времени» относительно широко использовались в XIX веке, главным образом — для упрощения морской навигации и сверки морских хронометров при наблюдении с морских судов, стоящих на рейде. В то время как географическая широта определялась достаточно просто, поначалу с помощью астролябии, а затем с помощью секстанта, определение географической долготы в открытом море было затруднительно без точного измерения времени. Однако во время плавания хронометры могли накапливать погрешность в измерении времени, что сказывалось на точности определения координат. Так, например, ошибка в 4 секунды приводила к погрешности в 1800 метров на экваторе и 910 метров на 60-й параллели, поэтому сверка хронометров требовалась при любом удобном случае. Первый «шар времени» был введён в эксплуатацию в Портсмуте в 1829 году, а в 1833 году аналогичное приспособление появилось в Гринвиче. Постепенно разные формы визуальных сигналов точного времени стали важной частью морских портов во всём мире.

История 
, бизнесмен и политик, приехал в Литтелтон в 1844 году. Он построил первую капитальную пристань и подготовил поселение к прибытию большого числа переселенцев, прибывших в Литтелтон шестью годами позже на . Пикок продвигал идею о возведении хронометрической станции в Литтелтоне как член Палаты представителей, но его предложения были отклонены. Он также был членом , где в 1870 году идея о возведении хронометрической станции нашла поддержку. В 1870-е годы Литтелтон стал очень оживлённым портом в связи с наступившим экономическим бумом в Кентербери. Выросли цены на шерсть, на Кентерберийской равнине увеличилось производство зерновых. В целях облегчения доставки шерсти и зерна между Литтелтоном и Крайстчерчем был построен железнодорожный тоннель. Как следствие, Литтелтон развивался, в городе появлялись новые здания и сооружения, в том числе и Литтелтонская хронометрическая станция. Всего за период с 1874 по 1876 годы на модернизацию и расширение портовых сооружений было потрачено около 200 000 фунтов.

Проект станции был разработан архитектором провинции Кентербери, Томасом Кейном (), и станция была построена в 1876 году. Астрономические часы были заказаны в Лондоне у компании Edward Dent and Co., сконструировавшей часы для Биг-Бена. Механизм «шара времени» для станции был произведён немецкой компанией Siemens Brothers. Все механизмы прибыли в Литтелтон в ноябре 1874 года, и около 20 месяцев хранились на складе, пока не было построено основное здание станции. Первым смотрителем хронометрической станции был назначен Александр Джойс (, 1840—1927). Он проживал со своей семьёй в здании хронометрической станции с мая 1877 года до 1881 года.

Механизм шара времени 
В целом механизм шара времени, установленный на хронометрической станции в Литтелтоне, занимал 15 метров по высоте. Шар представлял собой полую сферу на деревянном каркасе, покрытую тонкими листами окрашенного цинка. Диаметр шара — полтора метра, весил шар немногим более 100 килограмм. Мачта из орегонской сосны проходила через отверстие в середине шара. Шар поднимался посредством маховика на вершину мачты и закреплялся там на подвесе. Когда подвес освобождал шар, он падал по мачте вниз на демпферы. Скорость падения шара контролировалась поршнем, прикреплённым к шару, который выталкивал воздух из длинного цилиндра, «аналогично гигантскому велосипедному насосу». Размыкание подвеса осуществлялось с помощью электромагнита, управляемого с помощью астрономических часов. В определённое время часы замыкали электрические контакты, срабатывал электромагнит, от которого через систему рычагов размыкался подвес шара в верхней части мачты.

Механизм был настроен на срабатывание ежедневно в 13:00. Первый запуск механизма шара времени был осуществлён 29 ноября 1876 года, но из-за технических проблем с электромагнитом, произошёл на три минуты позже положенного срока. После этого до 23 декабря 1876 года механизм в действие не приводился. Затем механизм шара времени приводился в действие ежедневно в 13:00, кроме тех дней, когда дули очень сильные ветра.

В 1916 году оригинальные астрономические часы были переданы обсерватории в Веллинтоне. Было решено, что механизм шара времени будет запускаться по сигналу телеграфа, получаемому из Веллингтонской обсерватории. Ввиду экономических проблем, возникших к концу Первой Мировой войны, механизм шара запускался дважды в неделю, а время запуска было перенесено на 15:30. Истинная причина изменений в расписании доподлинно неизвестна. Со временем всё большее количество судов переходили на радиосвязь, в том числе для уточнения времени, и в 1934 году Совет порта Литтелтон принял решение о приостановлении запусков механизма на Литтелтонской хронометрической станции. Последний запуск механизма состоялся 31 декабря 1934 года.

Комплекс зданий хронометрической станции 
Комплекс зданий в стиле неоготики, похожий на средневековый замок, состоял из восьмиугольной башни, на вершине которой был установлен «шар времени», и трёхэтажного здания, в котором могли проживать и работать служащие. В здании размещались три жилые комнаты, два кабинета, часовая комната и комната наблюдения. На этом же здании были установлены астрономические часы. Для строительства здания был использован местный  и контрастный светлый . Это была третья хронометрическая станция подобного типа в Новой Зеландии. Первая станция была построена в Веллингтоне в 1864 году, вторая — в Данидине, в 1868 году.

С момента постройки в здании возникали проблемы из-за влаги, просачивающейся через пористые стены. Створки окон, открывающихся внутрь здания, стали протекать, а местный вулканический шлак оказался слишком пористым для противостояния тем погодным условиям, которым подвергалось здание. После того, как в 1876 году система провинциальных органов власти прекратила существование, обязанности по управлению хронометрической станцией взял на себя Совет порта Литтелтон. Совет попросил Фредерика Строутса (), известного местного архитектора, спроектировать пристройку к зданию и предложить средства защиты от непогоды. Строутс спроектировал одноэтажную кухню, которая была пристроена с северо-восточной стороны здания в период с 1877 по 1878 годы. Строительство осуществляла компания Holliss and Brown. В строительстве принимали участие заключённые Литтелтонской тюрьмы. Для предупреждения проникновения влаги в здание Строутс предложил герметизировать стены снаружи. Первоначально стены были облицованы силикатным кирпичом, однако когда это решение было признано несостоятельным, Совет порта принял альтернативное предложение Строутса о том, что стены снаружи должны быть забетонированы. Не все были согласны с этим, в том числе архитектор оригинального здания, Томас Кейн. Многие возражали также на том основании, что эстетический вид здания и его каменной кладки мог пострадать в том случае, если оно будет покрыто бетоном. Строутс в ответ на это утверждал, что влага не только делает проживание и работу в здании некомфортными, но и постепенно растворяет строительный раствор. Для сохранения эстетического вида здания он рекомендовал сохранить резьбу по камню и лепнину. После опробирования на башне было решено, что всё здание должно быть оштукатурено, и это произошло в сентябре 1880 года.

После того как Джойс со своей семьёй покинул хронометрическую станцию в 1881 году, здесь поселился сигнальщик, Джон Туми (). В 1887 году Туми женился, а новообразованная семья продолжала проживать в здании хронометрической станции до переезда в Аддерли-хед () в 1891 году. Следующим сигнальщиком, проживавшим в здании хронометрической станции был Альберт Баттон (). В 1905 году его сменил Джон Портеус (). Портеус был сигнальщиком с 1905 по 1932 годы, и выполнял обязанности смотрителя станции с 1914 по 1932 годы.

В 1912 году для обеспечения лучших условий проживания Портеуса и его семьи по проекту инженера Сайруса Уильямса () были надстроены два этажа над главным входом и кухней. Таким образом в здании хронометрической станции появились ванная комната, спальня, холл на первом этаже и две дополнительные спальни наверху. Надстройка была выполнена из кирпича и оштукатурена так, чтобы её экстерьер совпадал по внешнему виду со старой частью здания.

В 1934 году, когда был осуществлён последний запуск механизма шара времени, смотрителем станции был Джек Бёрнс (). Бёрнс оставался сигнальщиком до тех пор, пока и эта должность не была сокращена в 1941 году.

В период с 1942 по 1943 годы в здании хронометрической станции размещались военнослужащие армии Новой Зеландии, а затем различные служащие Совета порта Литтелтон со своими семьями.

В 1969 году представителями общественности была образована Литтелтонская морская Ассоциация. Эта организация арендовала здание хронометрической станции у Совета порта и в период с 1969 по 1973 годы провела в нём реконструкцию. В 1973 году здание было подарено Фонду по охране исторических мест Новой Зеландии. Проект реконструкции продолжался в период с 1975 по 1978 годы под эгидой Фонда по защите исторических мест Новой Зеландии и в 1978 году станция была официально открыта для публики. Была восстановлена и традиция запуска механизма шара времени на ежедневной основе в 13:00.

7 апреля 1983 года здание литтелтонской хронометрической станции было зарегистрировано в Фонде по охране исторических мест Новой Зеландии под номером 43 как историческое здание первой категории. Всего на тот в момент в мире оставалось в работоспособном состоянии 5 подобных хронометрических станций, в том числе станция в Литтелтоне — единственная работоспособная станция в Новой Зеландии.

Башня получила повреждения в результате землетрясения 2010 года, а механизм «шара времени» перестал функционировать. В результате землетрясения 2011 года здание станции получило ещё большие повреждения. Фонд по охране исторических мест Новой Зеландии после анализа инженерных отчётов, свидетельствующих о невозможности сохранения здания станции из соображений общественной безопасности, принял решение о его демонтаже. Представители Фонда надеялись, что механизм «шара времени» может быть сохранён, а здание впоследствии может быть реконструировано. Башня станции полностью обрушилась в результате афтершока 13 июня 2011 года. 25 мая 2013 года было объявлено, что башня и шар будут восстановлены, а средства для этого были получены от членов сообщества, выступающего за реконструкцию здания.

Флагшток 
Место, выбранное для строительства хронометрической станции, располагалось на холме над Офисерс-пойнт, неподалёку от старого флагштока. Сигнальные флаги играли важное значение в коммуникации между морскими судами и городом, а выбор этого места означал возможность передачи сообщений, полученных с наблюдательного пункта в Аддерлей-хед, из бухты Даймонд или с фермы Мейджер-Хорнбрук, расположенной на . Остаётся неясным, когда был воздвигнут первый флагшток на холме над Литтелтоном. Один из сигнальщиков постоянно дежурил у флагштока с 1879—1880 годов. Сигналы, подаваемые с помощью флагов, использовались для рекомендаций парусным судам о заходе в гавань, швартовки к причалу и управления движением судов. В 1891 году старый флагшток был заменён новым, из каури, и этот флагшток можно увидеть и по сей день. Последний сигнал с помощью флагов был получен с судна Miro 27 ноября 1941 года. После этого вошла в обиход радиокоммуникация между судами и причалом.

Традиция празднования Дня Кентербери с 1930 года включает подачу специального сигнала на флагштоке. В 1974 году, в ходе Игр Содружества, проходивших в Крайстчерче, на флагштоке были размещены флаги, приветствующие участников состязаний. В 2001 году порт Литтелтона подарил хронометрической станции набор сигнальных флагов со списанной драги Peraki, чтобы хронометрическая станция могла проводить экскурсии для школьников и приветствовать суда в бухте Литтелтона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Time for a Change». Статья на сайте Фонда по охране исторических мест Новой Зеландии, 2008 год.
 Бумажная модель Литтелтонской хронометрической станции

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1876 году
Здания и сооружения, утраченные в 2011 году
Здания и сооружения Новой Зеландии, утраченные в результате землетрясения
1876 год в Новой Зеландии
2011 год в Новой Зеландии
Транспортные здания и сооружения Новой Зеландии
Башни Новой Зеландии
Часовые башни
Здания и сооружения Литтелтона
Фонд по охране исторических мест Новой Зеландии